Klitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Klitzsch (1933–2018), deutscher Geologe
 Frank Klitzsch (1957–1976), deutscher Tischtennisspieler
 Ingo Klitzsch (* 1976), deutscher evangelischer Theologe 
 Karl Emanuel Klitzsch (1812–1889), deutscher Organist, Komponist und Musikschriftsteller
 Ludwig Klitzsch (1881–1954), Publizist und Unternehmer

Siehe auch:
 Klitsch
 Karl Klietsch
 Glitch